— 19-й император Японии, правивший с 412 по 8 февраля 453 года. Личное имя — О-асадзума-вакуго-но-сукунэ.

Сын государя Нинтоку, отец государя Юряку. По традиционной хронологии правил в 412—453 годах. Однако некоторые учёные предполагагают, что он правил в 438—453 годах. В китайских династийных историях он назван японским правителем Цзи .

С 453 года датировки японских источников считаются правильными, так как предполагают, что в это время, видимо, в Ямато был введён в действие в китайский календарь Юань-цзя-ли (яп. гэнкарэки — «календарь годов Юань-цзя» 445 года). С 461 года японские датировки начинают совпадать с корейскими.

Примечания

Литература 
 Воробьёв М. В.  Япония в III—VII веках. — : Наука, 1980. — 344 с.
 
 Суровень Д. А.  Влияние китайско-корейских переселенцев аябито на государственность и культуру Ямато V в. // Известия Уральского государственного университета. — Серия 2: Гуманитарные науки. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. — Т. 90, № 2. — С. 20—35.
 Кодзики: Записи о деяниях древности. — : Шар, 1994. — Т. 2.
 Нихон сёки: Анналы Японии. — : Гиперион, 1997. — Т. 1.